Г-1 (для некоторых значений — Г1) — аббревиатура:
 Г-1 — одно из наименований самолета ТБ-1.
 Г-1 — планёр авиаконструктора В. К. Грибовского.
 Г1 — один из двух первых советских газотурбовозов (газотурбинных локомотивов).
 Г1 — первоначальное обозначение опытного электровоза ЭО

См. также 
 «Москвич-Г1-405» — советский гоночный автомобиль завода МЗМА